Магалецька Ольга Ігорівна — керівник Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України з грудня 2019 року.

З січня 2017 року - співзасновник Офісу Національної інвестиційної Ради при Президентові України. Завдання та цілі Офісу - це сприяння в залученні іноземних інвестицій в Україну, забезпечення діалогу на високому рівні між зацікавленими сторонами та представниками держави, й розробка та запуск законодавчих ініціатив, які спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату.

Освіта 
З 2018 року навчається та отримує ступінь EMBA в The University of Chicago Booth School of Business.

У квітні 2019 року закінчила The Ukrainian Corporate Governance Academy (UCGA) & INSEAD за напрямком корпоративне управління.

В 2010—2011 роках закінчила Києво-Могилянську бізнес-школу (KMBS), Національного університету «Києво-Могилянська академія». Ступінь MBA за фахом менеджмент організацій та адміністрування.

В 1998—2003 роках навчалась у Державній льотній академії України, Національного авіаційного університету. Магістр та спеціаліст (бакалавр) за напрямком авіаційна інженерія, спеціальність — управління повітряним рухом.

Кар'єра 
Грудень 2019 року — керівник Офісу Національної інвестиційної Ради при Президентові України.

З січня 2017 року — співзасновник Офісу Національної інвестиційної Ради при Президентові України. Завдання та цілі Офісу - це сприяння в залученні іноземних інвестицій в Україну, забезпечення діалогу на високому рівні між зацікавленими сторонами та представниками держави, й розробка та запуск законодавчих ініціатив, які спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату.

2018—2019 — голова GR департаменту в ПАТ «Укрнафта». Стратегічна роль полягала в розвитку співпраці з високопоставленими зацікавленими сторонами та ключовими політиками, а також удосконаленні регулювання нафтогазового сектора.

У 2015—2017 — радник з питань інвестицій у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, керівник проекту із залучення інвестицій в Національній раді реформ. Є співавтором Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

2011—2016 роки — асоційований віце-президент Citibank.

Публікації 

 Як залучити в Україну 50 млрд інвестицій? Першочергові кроки та завдання

2. Чи зможуть безпрецедентні фіскальні витрати зупинити обвал на фінансових ринках світу?

3. The Investment Nannies Who Want to Lure Foreign Cash to Ukraine  – Bloomberg

4. Як можливо залучити додаткові мільярдні інвестицій в Україну

5. Де сховані стимули для залучення інвестицій 

6. До початку роботи Верховної Ради. Які законопроєкти потрібні бізнесу

7. Olga Magaletska: What Ukrainian business needs today

8. Як "Дія Сіті" стимулюватиме внутрішні та іноземні інвестиції?

Особисте життя 
Розлучена. Колишній чоловік — Костянтин Магалецький, партнер Horizon Capital. Виховує двох синів.

Примітки 

Випускники Києво-Могилянської бізнес-школи